Schabacker ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Schabacker (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Richard W. Schabacker (1899–1935), US-amerikanischer Finanzjournalist und Begründer der Technischen Analyse